Jan Maas (1900–1977) – holenderski kolarz
 Jan Maas (ur. 1996) – holenderski kolarz
 Jan Maas (1911–1962) – holenderski żeglarz